Výraz Wende v německém jazyce má význam „změna“, přeměna, proměna, připadně zvrat, zlom apod. Může však představovat také následující:

 Die Wende – společensko-politická změna v letech 1989/90 vedoucí ke konci někdejší NDR 
 Wende (jednotka) – staroněmecká plošná míra

Osoby:
 Wende Snijders (uměleckým jménem Wende; * 1978), nizozemská šansoniérka
 Angelika Wende (* 1959), německá televizní moderátorka, spisovatelka, výtvarnice, mluvčí, hlasová a psychologická poradkyně 
 Daniel Wende (* 1984), německý krasobruslař
 Erich Wende (1884–1966), německý právník a správní úředník
 Franz Wende (1904–1968), československý skokan na lyžích a lyžař severské kombinace
 Georg Wende (právník), německý právník, předseda senátu bavorského zemského sociálního soudu
 Georg Wende (básník), německý básník a rektor škol ve Vratislavi, Olešnici, Lubani a Toruni
 Gottschalk der Wende (kolem roku 1000–1066), kníže a mučedník
 Hans-Jürgen Wende (1926–2012), německý házenkář
 Horst Wende (1919–1996), německý kapelník, aranžér a akordeonista
 Ilse Wende-Lungershausen (1900–1991), německá ilustrátorka
 Johannes Wende (* 1978), německý filmový vědec
 Manfred Wende (* 1927), německý novinář a politik (SPD)
 Maylin Wende (* 1988), německá krasobruslařka
 Philipp Wende (* 1985), německý veslař
 Waltraud Wende (* 1957), německá germanistka, kulturní a mediální vědkyně, někdejší ministryně vzdělání a věd spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko

Geografické pojmy:
 Wende – osada v obci Neunkirchen-Seelscheid v zemském okrese Rýn-Sieg v Severním Porýní-Vestfálsku
 Wende – vodní tok v zemském okrese Olpe v Severním Porýní-Vestfálsku
 Wende (Kujang) (文德乡) – obec v okrese Kujang města Pao-ting v čínské provincii Che-pej
 Wende (Alabama) – místo v USA
 Wende (New York) – místo v USA